XXV. Olimpijske igre održane su 1992. u Barceloni, u Španjolskoj. Kandidati za domaćina bili su Amsterdam, Beograd, Birmingham, Brisbane i Pariz, ali se MOO odlučio za Barcelonu, rodni grad njegovog tadašnjeg predsjednika Juana Antonia Samarancha.

Nakon Igara u Münchenu 1972. ovo su bile prve Igre na kojima su sudjelovale sve članice Međunarodnog olimpijskog pokreta, nakon niza Igara na kojima su bilježeni bojkoti pojedinih država. Nakon 28-godišnje zabrane ponovno je dopušten nastup Južnoafričkoj Republici, a Njemačka je ponovno nastupala ujedinjena. Raspadom SSSR-a pribaltičke zemlje (Estonija, Latvija i Litva) nastupale su odvojeno, dok su ostale sastavnice bivše države nastupile kao Združeni sovjetski tim. Prvi puta su samostalno nastupile i bivše republike iz Jugoslavije (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija) dok su natjecatelji iz ostatka krnje Jugoslavije zbog sankcija dobili pravo nastupa samo kao Neovisni olimpijski tim.

Igre su otvorene svečanošću, na kojoj je olimpijski plamen prenesen do velike baklje na stadionu strijelom koju je ispalio streličar Antonio Rebollo. Televizijske snimke kasnije su pokazale da je ispaljena strijela zapravo promašila baklju i pala iza nje, a vatra je upaljena korištenjem potpornog mehanizma. Glazbena tema igara bila je pjesma Barcelona, koju je posebno za ove igre napisao Freddie Mercury te je postala velikom uspješnicom i svojevrsnim evergreenom.

U program Igara uvršteni su badminton, bejzbol (nakon što je šest puta bio pokazni šport) te judo za žene, a ponovno je u program vraćen i kajak i kanu na divljim vodama (disciplina slalom).

U natjecateljskom programu istaknuli su se sljedeći pojedinci i događaji:
 U košarci je dozvola nastupa na Igrama profesionalnim športašima dovela do sastavljanja po mnogima najjače košarkaške momčadi svih vremena, momčadi SAD koja je odmah dobila naziv Dream team. Ta je momčad predvođena igračima kao što su Michael Jordan, Magic Johnson i Larry Bird relativno lako došla do zlatne medalje.
 Gimnastičar Vitaly Scherbo iz Združenog sovjetskog tima (inače Bjelorus) je osvojio šest zlata, od čega pet pojedinačno te šesto u momčadskom natjecanju.
 U natjecanju skokova u vodu jedno zlato je osvojila Fu Mingxia iz Kine, iako je u trenutku natjecanja imala manje od 14 godina.
Ruski plivači su dominirali slobodnim stilom, Alexander Popov i Yevgeny Sadovyi su osvojili po dva pojedinačna zlata, a Sadovyi i treće u štafeti. Kod žena je Krisztina Egerszegi iz Mađarske osvojila tri pojedinačna zlata.

Hrvatska 

Igre u Barceloni prve su ljetne Olimpijske igre na kojima su nastupili športaši pod hrvatskom zastavom. Osvojena su tri odličja, srebro u košarci i dvije bronce u tenisu.

Popis športova 
(Plivanje, sinkronizirano plivanje, vaterpolo i skokovi u vodu se smatraju različitim disciplinama istog športa)

Demonstracijski športovi su bili baskijski pelot, hokej na koturaljkama i taekwondo.

Osvajači odličja 
(Medalje domaćina i Hrvatske posebno istaknute)

1992
 
Međunarodna višešportska natjecanja u Španjolskoj